Vojsko, in italiano Voschia – frazione del comune di Idria
 Vojsko – frazione del comune di Kozje
 Vojsko – frazione del comune di Vodice